

Cinema 
 Sirene (Sirens) – film del 1994 diretto da John Duigan

Letteratura 
 Sirene (Sirens) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1981

Musica 
 Sirens – album dei Savatage del 1983
 Sirens – album di Mychael Danna del 1991
 Sirens – album degli It Dies Today del 2006
 Sirens – album demo di Lana Del Rey, pubblicato sotto il nome di May Jailer nel 2006
 Sirens – singolo di Dizzee Rascal del 2007, dall'album Maths + English
 Sirens – singolo dei Pearl Jam del 2013, dall'album Lightning Bolt
 Sirens – singolo di Cher Lloyd del 2014
 Sirens – singolo di Eleni Foureira e Snoop Dogg del 2019

Televisione 
 Sirens – serie televisiva statunitense degli anni 1990
 Sirens – serie televisiva britannica del 2011
 Sirens – serie televisiva statunitense del 2014

Pagine correlate 
 Siren
 Sirena
 Sirene